Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Rosalyn Fairbank e Candy Reynolds che hanno battuto in finale 6–4, 7–6 Alycia Moulton e Paula Smith.

Teste di serie
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (campionesse)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (finale)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (quarti di finale)
 Chris O'Neil /  Pam Whytcross (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Nashville 1983